Munot je cirkularna tvrđava ili kula u centru grada Schaffhausena. Tvrđava je građena od 1563. do 1585. godine.

Galerija

Vanjske poveznice 
 Munot klub

Građevine u Švicarskoj
Utvrde